Joni Mäki (ur. 24 stycznia 1995 w Vaasa) – fiński biegacz narciarski, srebrny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Joni Mäki pojawił się 4 grudnia 2011 roku w Kontiolahti, gdzie w zawodach FIS Race zajął 52. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2013 roku wystąpił na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, gdzie jego najlepszym indywidualnym wynikiem było siódme miejsce w sprincie stylem dowolnym. Rok później wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, gdzie wywalczył brązowy medal w sprincie stylem dowolnym. W zawodach tych wyprzedzili go tylko Francuz Jean Tiberghien oraz Oskar Svensson ze Szwecji. Wystąpił także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku, gdzie był czwarty w sztafecie oraz dwudziesty w biegu na 10 km stylem dowolnym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 1 marca 2014 roku w Lahti, zajmując 94. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty w wywalczył 16 stycznia 2016 roku w Planicy, zajmując 28. miejsce w tej samej konkurencji. W czołowej dziesiątce pierwszy raz znalazł się 30 listopada 2018 roku w Lillehammer, gdzie był dziesiąty w sprincie stylem dowolnym. Na podium zawodów PŚ pierwszy raz stanął 11 marca 2022 roku w Falun, gdzie rywalizację w sprincie klasykiem ukończył na drugiej pozycji. Rozdzielił tam dwóch Franczów: Richarda Jouve'a i Lucasa Chanavata.

Na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku wspólnie z Ristomattim Hakolą zdobył srebrny medal w sprincie drużynowym stylem dowolnym. Na tej samej imprezie był też szósty w sztafecie i trzynasty w sprincie techniką klasyczną. Podczas rozgrywanych dwa lata później igrzysk olimpijskich w Pekinie razem z Iivo Niskanenem zajął drugie miejsce w sprincie drużynowym stylem klasycznym. W sztafecie był szósty, a w sprincie stylem dowolnym zajął czwarte miejsce, przegrywając walkę o medal z Rosjaninem Aleksandrem Tierientjewem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Vaasa
Urodzeni w 1995